Мей () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Входит в кантон Монтиньи-ле-Мец.

География 

Мей расположен в 290 км к востоку от Парижа и в 5 км к северо-востоку от Меца.

История 
 Поселение здесь известно с галло-романских времён.
 Владение кафедрального собора Меца на треть и аббатству Сен-Клеман на 2/3.
 Во время франко-прусской войны в окрестностях произошла битва при Коломбей — Нуйльи.

Демография 
По переписи 2011 года в коммуне проживало 298 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (XII век), типичная мозельская архитектура.
 Замок Эспань, XIX век.

Ссылки 
  Мей на сайте Весь Мец.
 Мей на сайте Анн Обюртен

Коммуны департамента Мозель